Citroën C25 - Peugeot J5 - Talbot Express - Fiat Ducato I sont des véhicules utilitaires issus de la collaboration entre les constructeurs PSA Peugeot Citroën et Fiat.

Contexte 
C'est en 1978 que Fiat et PSA unissent leurs forces dans le domaine et créent une nouvelle entité : Sevel Sud  à Atessa dans la vallée de Sangro dans le centre de l'Italie côté Adriatique.

Citroën C25 - Peugeot J5 - Talbot Express 

Les Citroën C25 et Peugeot J5 sont des véhicules utilitaires français commercialisés à partir d', concurrents du Renault Trafic.

Ils sont les fruits de la collaboration avec le constructeur italien Fiat qui avait déjà enfanté quelques années plus tôt du Citroën C35, véhicule techniquement très différent dont est seulement repris l’esthétique générale. L'ensemble des modèles étaient fabriqués dans l'usine commune Sevel de Val di Sangro (Abruzzes, Italie), le groupe Fiat les vendant sous les marques Fiat (Ducato) et Alfa Romeo (AR6).

Le C25 succède à la version  du célèbre . Les C25 et J5 sont des utilitaires de  de PTAC (d'où le nom C25). Quasi identiques, ils se différencient par une calandre inversée l'un par rapport à l'autre. Les premiers C25 avaient des phares ovoïdes de Citroën Ami 8 placés en bas, ensuite remplacés par des phares rectangulaires de Peugeot 104 de seconde génération identiques à ceux du Peugeot J5 qui, sur ce modèle, étaient placés en haut.

En février 1982, la gamme, qui comprenait quelques variantes avec un châssis à longerons, fut complétée par un minibus et un fourgon vitré.

Les moteurs du C25 et du J5 sont des quatre cylindres en ligne à arbre à cames latéral. Ils dérivent des moteurs  et  de la Peugeot 504 pour les versions essence. Les versions Diesel  dérivaient du « moteur série M » Citroën provenant de la Citroën CX . Ils sont installés transversalement avec boîte de vitesse à quatre ou plus souvent cinq rapports elle aussi dérivée de la CX. Le train avant est à roues indépendantes de type Mc Pherson. L'essieu arrière est rigide avec des ressorts à lames longitudinales. Le levier de vitesses est au volant et le frein à main à gauche du siège conducteur.

À partir de l’été 1987 ont été commercialisés les C25 et J5 Turbo D avec des roues plus grandes et  au lieu de .

Le moteur Diesel  atmosphérique XUD9 sera proposé à partir de décembre 1987, initialement pour les marchés hors France et Italie.

Une option transmission intégrale permanente (AV 80 %, AR 20 %) élaborée avec la société Steyr-Puch et équipée d’un viscocoupleur sera disponible catalogue dès janvier 1989.

Pour 1991, le C25 Série 2 et le J5 restylé adoptent des vitres de portière plongeantes et une calandre élargie.

Début 1991, Peugeot présente un J5 électrique de  destiné aux flottes de l’administration et des grandes entreprises.

En 1994, les C25 et J5 furent respectivement remplacés par les Jumper et Boxer. Leur clone Fiat Ducato sera alors enfin commercialisé en France.

En Grande-Bretagne, le Peugeot J5 n'a jamais été commercialisé. À la place, PSA diffusera le Talbot Express, compte-tenu de l'importance de la marque Talbot Outre-Manche au début des années 1980. Le Talbot Express, équipé d'un très long levier de vitesses au plancher compte tenu de la direction à droite, fut commercialisé en Grande-Bretagne jusqu'en 1995.

Production par modèle depuis 1984 

Chiffres OICA.

Galerie de photographies

Fiat Ducato I - Alfa Romeo AR6 

Fiat présente en octobre 1981 le premier fruit de la collaboration avec PSA : le Fiat Ducato, et le fabriquera à raison de  par jour. Il existera aussi une version .

Après cette première génération des Fiat Ducato (et sa version raccourcie, le Talento réservé à l'Italie mais qui sera disponible sur d'autres marchés, la Belgique par exemple), Fiat et PSA ont décidé de poursuivre leur coopération et d'élargir leur gamme commune qui comportait pas moins de cinq cents variantes de ces modèles multifonctionnels.

Notes et références

Voir aussi 
 Moteur série M Citroën

Ducato I
C25
J5
Express
Véhicule utilitaire
Automobile des années 1980
Automobile des années 1990